Данилково — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

География 
Деревня расположена на севере региона, в шести километрах от деревни Гаютино. Рядом с деревней протекает ручей Камбуй и река Маткома.

История 
До 1929 года Данилково входило в Хмелевскую (с 1921 года — Володарскую) волость Пошехонского уезда Ярославской губернии.

С 1941 года входит в Пошехоно-Володарский (с 1991 года — Пошехонский) район.

Население

Историческая численность населения 
По состоянию на 1859 год в деревне было 6 домов и проживало 53 человека.

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 78 чел., из них 38 мужчин, 40 женщин.

Согласно результатам переписи 2010 года население составляют 26 мужчины и 29 женщины.

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. Имеется магазин (Ермаковское сельпо), таксофон, дом культуры, библиотека. Несколько раз в неделю приезжает автолавка.

Почтовое отделение №152854, расположенное в селе Гаютино, на март 2022 года обслуживает в деревне 24 дома.

Транспорт 
Данилково расположено в 5 км к северу от деревни Гаютино, расположенной на асфальтированной дороге  «Сергиев-Посад — Череповец». От Гаютино до Данилково идёт грунтовая дорога.

Ежедневно два раза в день ходит автобус № 119 «Пошехонье — Зинкино» (конечная у магазина).

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района